Ре́ксберг () — город в округе Мэдисон штата Айдахо в США. На 2009 год численность населения составляла .

История 
Первый дом на месте Рексберга был построен в 1883 году. Одним из основателей поселения был мормон , в честь которого поселение и получило своё название. Спустя 20 лет, в 1903 году, Рексберг получил официальный статус города. В июне 1976 года город сильно пострадал от прорыва дамбы Титон. Воды реки Титон, протекающей через северную часть города, затопили большинство зданий. В память о наводнении в местном молельном доме был основан музей.

В Рексберге расположен частный Университет Бригама Янга, управляемый Церковью Иисуса Христа. Университет был основан в 1888 году как Колледж Рикса. В 2001 году университет стал четырёхгодичным колледжем и получил нынешнее название. В 2008 году в Рексберге был основан третий по счёту в Айдахо .

География и климат 
Рексберг расположен в центральной части округа Мэдисон. Площадь города составляет 12,9 км². Высота центральной части города составляет . Через город проходит автострада 33. При городе имеется аэропорт.

Население 
Согласно данным за 2009 год, население Рексберга составляло . Плотность населения равна 2 237 чел./км². Средний возраст населения — 21 год и 8 месяцев. Половой состав населения: 46,8 % — мужчины, 53,2 % — женщины. Расовый состав населения по оценкам на 2005—2009 годы:
 белые — 95,8 %;
 афроамериканцы — 0,6 %;
 индейцы — 0,5 %;
 азиаты — 1,3 %;
 прочие расы — 0,2 %;
 две и более расы — 1,6 %.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Населённые пункты округа Мадисон (Айдахо)
Населённые пункты, основанные в 1883 году
Города, основанные в XX веке
Окружные центры Айдахо
Появились в 1883 году в США
Университетские города США